Suasjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suasjärvi (sjö, lat 68,48, long 23,47), Lappland, 
 Suasjärvi (sjö, lat 68,20, long 24,03), Lappland, 
 Suasjärvi (sjö, lat 68,00, long 25,35), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar